Xirokhórion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Xirochórion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Istiaía, kommunhuvudort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Xirochóri (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar